The Wedding Guest – film del 1916 diretto da Jacques Jaccard
 Il conto non torna (The Wedding Guest) – romanzo di David Wiltse del 1982
 The Wedding Guest – film del 2018 diretto da Michael Winterbottom